USS Los Angeles — кораблі ВМС США, названі на честь міста Лос-Анджелес.

 USS Los Angeles (ID-1470) — танкер «SS Los Angeles». У 1917 році придбаний ВМС США. Перебував на службі до 1919 року, після чого повернутий власнику. Зданий на злам у 1968 році.
 USS Los Angeles (ZR-3) — дирижабль, збудований у 1924 році.На службі протягом 1924-1932 років. Утилізований у 1939 році.
 USS Los Angeles (CA-135) — важкий крейсер типу «Балтимор». Збудований у 1945 році. На службі протягом 1945-1948 та 1951-1963 років. Зданий на злам у 1974 році.
 USS Los Angeles (SSN-688) — підводний човен однойменного типу. Збудований у 1976 році На службі протягом 1976-2010 років. У 2011 році виключений зі складу флоту. Очікує на утилізацію.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни